Wiłkomirski:
 Alfred Wiłkomirski
 Józef Wiłkomirski
 Kazimierz Wiłkomirski
 Krzysztof Wiłkomirski
 Maria Wiłkomirska
 Michał Wiłkomirski
 Wanda Wiłkomirska

Zobacz też 
 Wiłkomierz